Фили́п Арсени́евич (; 2 сентября 1983, Ужице, Югославия) — сербский футболист, полузащитник греческого клуба «Трикала».

Карьера

Клубная 
Филип играл за клубы: ОФК и «Явор» в сербской Суперлиге. В период с 2009 по 2011 годы он был в Греции, играл с «Пантракикос» в греческой Суперлиге.

30 августа 2011 года вернулся в Сербию и подписал годичный контракт с «Ягодиной».

В начале 2012 года приехал в Казахстан и стал игроком клуба «Шахтёр» (Караганда). Зимой 2013-го вернулся в клуб «Ягодина».

Достижения 
 «Явор»
 Победитель Первой лиги Сербии (1): 2007/08
 Итого: 1 трофей

 «Шахтёр» (Караганда)
 Чемпион Казахстана (1): 2012
 Итого: 1 трофей

 «Ягодина»
 Бронзовый призёр чемпионата Сербии: 2013/14
 Обладатель Кубка Сербии (1): 2012/13
 Финалист Кубка Сербии: 2013/14
 Итого: 1 трофей

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте sportbox.ru
 
 
 Профиль на сайте ФК «Шахтёр» Караганда
 Профиль на сайте истории ФК «Шахтёр» Караганда
 Филип Арсениевич: «Когда-то играл против Видича»

Футболисты Сербии
Игроки ФК «Слобода» Ужице
Игроки ФК ОФК
Игроки ФК «Мачва»
Игроки ФК «Севойно»
Игроки ФК «Явор» Иваница
Игроки ФК «Пантракикос»
Игроки ФК «Ягодина»
Игроки ФК «Шахтёр» Караганда
Игроки ФК «Нови-Пазар»
Игроки ФК «Трикала»